Тасиусак — топоним.

 Тасиусак — поселение в коммуне Каасуитсуп, северо-западная Гренландия.
 Тасиусак — поселение в коммуне Куяллек, южная Гренландия.